Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2020 года проходили с 24 по 27 июля 2021 года в зале спортивной арены Makuhari Messe. 128 спортсменов разыграли восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.

Общая информация 
В соревнованиях по тхэквондо на этих играх будет участвовать в общей сложности 128 спортсменов, по 64 у мужчин и у женщин и по 16 в каждой из восьми весовых категорий. Каждому Национальному Олимпийскому комитету (НОК) было разрешено участвовать по одному участника в каждой весовой категории, в результате чего максимум от страны будет восемь спортсменов. В каждой весовой категории пять квот были доступны через Олимпийские рейтинги Всемирной федерации тхэквондо (WTF), одна квота через серию Чемпионов Большого Шлема WT, девять квот через континентальные квалификационные соревнования (два на континент, за исключением Океании с одним), и одна квота хозяину (Япония получила четыре квоты как хозяйка соревнования, по два у мужчин и у женщин), другие четыре квоты определит трехсторонняя комиссия.

Если НОК квалифицировался по меньшей мере двумя спортсменами женского или мужского пола путем ранжирования, то он не может участвовать в соответствующем континентальном квалификационном турнире, если только он не отказался от мест, полученных в результате ранжирования. Это включает в себя и принимающую страну, Японию, с её автоматической квалификацией двух женщин и двух мужчин.

Расписание 
Время местное (UTC+7)

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация

Место проведения

Ссылки 
 Тхэквондо на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года